Kirsi est un prénom féminin finnois et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1976), athlète finlandais de lancer du javelot
 (née en 1968), compétitrice finlandaise en ski d'orientation
 (née en 1976), joueur finlandais de hockey sur glace
Kirsi Heikkinen (née en 1978), arbitre finlandaise de football
Kirsi Helen (née en 1982), skieuse finlandaise de cross-country
 (1924 - 2021), poétesse finlandaise
 (née en 1972), joueuse finlandaise de tennis
Kirsi Liimatainen (née en 1968), actrice et réalisatrice finlandaise
 (née en 1978), sprinteuse finlandaise
 (née en 1963), homme politique finlandaise
, mathématicienne finlandaise
Kirsi Piha (née en 1967), femme politique finlandaise
 (née en 1962), coureuse finlandaise de marathon
Kirsi Välimaa (née en 1973), fondeuse finlandaise
 (1964-2005), chanteuse pop finlandaise
Kirsi Ylijoki (née en 1969), actrice finlandaise

Toponyme

Kirsi, département de la région Nord
Kirsi, ville rurale et chef-lieu du département

Homonymie de prénom
Prénom finlandais
Homonymie de toponyme